Paul Wehrle ist der Name folgender Personen:

* Paul Wehrle (Maler) (1866–1922), deutscher Maler 
 Paul Wehrle (Mediziner) (1921–2004), amerikanischer Mediziner 
 Paul Wehrle (Musiker) (1923–2013), deutscher Musikpädagoge 
 Paul Wehrle (Bischof) (* 1940), deutscher Geistlicher, Weihbischof in Freiburg